Nahouri (ou Naouri) peut désigner :
 Le Nahouri, une province du Burkina Faso.
 La commune rurale de Nahouri, localisée dans cette province.
 Le pic de Nahouri, le sommet éponyme du village et de la province qui en tirent leurs noms.